De Jinfengopteryginae zijn een groep theropode dinosauriërs, behorend tot de Maniraptora.

In 2012 bemerkten Alan Turner, Peter Makovicky en Mark Norell dat een soort van de Troodontidae, Jinfengopteryx, een aparte tak vormde met enkele nog niet benoemde exemplaren, in de basis van de evolutionaire stamboom van die groep. Hij benoemde daarom de klade Jinfengopteryginae. De klade is gedefinieerd als de groep omvattende Jinfengopteryx elegans Ji et al, 2005, en alle Coelurosauria nauwer verwant aan Jinfengopteryx dan aan Troodon formosus Leidy, 1856, de huismus Passer domesticus (Linnaeus, 1758), en Sinovenator changii Xu et alii, 2002. De definitie grenst het begrip dus niet alleen af van meer afgeleide troödontiden maar voorzichtigheidshalve ook van vogels, voor het geval dat Jinfengopteryx helemaal verkeerd geplaatst mocht zijn — of vogels troödontiden zijn.

De groep omvatte behalve Jinfengopteryx uit het Onder-Krijt ook de specimina IGM 100/1323 en IGM 100/1126, twee nog onbenoemde en grotendeels onbeschreven exemplaren uit het Boven-Krijt van Mongolië, die beide bestaan uit een schedel en een gedeeltelijk postcraniaal skelet. Ze vertegenwoordigen vermoedelijk ieder een aparte soort. Dit zijn dus de jongste bekende jinfengopteryginen. In 2017 werd IGM 100/1323 benoemd als het geslacht Almas.

Het volgende kladogram geeft de positie van de Jinfengopteryginae in de stamboom volgens de studie van Turner e.a.:

Literatuur
 Alan H. Turner, Peter J. Makovicky, and Mark A. Norell, 2012, "A Review of Dromaeosaurid Systematics and Paravian Phylogeny", Bulletin of the American Museum of Natural History, 371: 1-206

Maniraptora